Иван Пауревич (; 1 июля 1991, Эссен, Германия) — хорватский футболист, полузащитник клуба «Рига».

Карьера

Клубная 
Пауревич является воспитанником «Боруссии» (Дортмунд). В сезоне 2012/13 сыграл 4 матча в первой Бундеслиге за «Фортуну» (Дюссельдорф).

16 июля 2014 года Иван подписал трёхлетний контракт с клубом «Уфа». В июне 2016 года подписал трёхлетний контракт с «Хаддерсфилд Таун». Но сыграв лишь одну игру за клуб, Иван вернулся в «Уфу».

2 июля 2019 года подписал контракт с немецким клубом «Зандхаузен». 27 июля в первом туре Второй Бундеслиги против клуба «Хольштайн» (1:1), дебютировал за «Зандхаузен».

Национальная сборная 
В 2011 году сыграл 4 матча за молодёжную сборную Хорватии в отборочном турнире Чемпионата Европы 2013.

Примечания 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Боруссия II» Дортмунд
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф
Игроки ФК «Уфа»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»
Игроки ФК «Зандхаузен»
Игроки ФК «Рига» (2015)